Monna Lisa – dipinto di Leonardo da Vinci
 Monna Lisa – nobildonna italiana, ritenuta tradizionalmente il soggetto del dipinto
 Monna Lisa di Isleworth – dipinto attribuito a Leonardo da Vinci
 Monna Lisa – cantante italiana
 Monna Lisa – brano di Ivan Graziani del 1978
 Monna Lisa Cyberpunk – romanzo di fantascienza di William Gibson del 1988

Pagine correlate
 Mona Lisa